Multhaup ist der Familienname folgender Personen:

 Willi Multhaup (1903–1982), deutscher Fußballtrainer
 Maurice Multhaup (* 1996), deutscher Fußballspieler